Resurrection — четвертий студійний альбом американського метал-гурту Chimaira, який був випущений 6 березня 2007 року.

Список композицій

Джерела 
 Resurrection  allmusic
 Resurrection  last.fm

Альбоми Chimaira
Альбоми американських виконавців
Англомовні музичні альбоми
Альбоми грув-металу
Альбоми металкору